Скоропусковский — посёлок городского типа (рабочий посёлок) в Московской области России. Входит в  Сергиево-Посадский городской округ.

Население —  чел. ().

Расположен в 6 км к северу от Сергиева Посада, в 82 км к северо-востоку от Москвы, на федеральной автодороге  Московское большое кольцо. Железнодорожная станция Наугольный на Большом кольце Московской железной дороги.

История 
В 1820-х годах на Скоропусковской пустоши действовало кустарное производство лазури. На этой базе московским купцом Василием Афанасьевым был устроен купоросный завод. К концу XIX века предприятие разрослось и стало носить название Скоропусковского химического завода, числясь в составе «Московского торгового дома Павла Афанасьева и сыновей». Развитие посёлка неразрывно связано со становлением химического завода.

Статус посёлка городского типа — с 1984 года.

В 2006—2019 годах являлся центром городского поселения Скоропусковский Сергиево-Посадского муниципального района.

Население

Экономика 
Основное предприятие посёлка — химический завод «Скоропусковский оргсинтез» (выпускает промышленные и бытовые химические продукты, в том числе реагенты для нефтяной промышленности). До 2015 года работал завод железобетонных изделий. Производственная площадка трубного завода.

Культура 
В посёлке действуют общеобразовательная школа, детская школа искусств, два детских сада, библиотека, амбулатория, спортивная база «Химик».

Примечания

Ссылки 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Московской области
 ОКАТО

Населённые пункты Сергиево-Посадского района
Посёлки городского типа Московской области